Маврикій Готтліб (21/28 лютого 1856, Дрогобич, Львівська область — 1879, Краків) — знаний єврейський маляр.
 Леопольд Готтліб (фр. Léopold Gottlieb 1879, Галичина, Дрогобич — 24 квітня, 1934, Париж) — французький художник першої третини 20 ст.
 Вільям Готтліб, Вільям Пол Готтліб (англ. William Paul Gottlieb; 28 січня 1917, Бруклін, Нью-Йорк — 23 квітня 2006, Лонг-Айленд, Нью-Йорк) — американський фотограф.
 Готтліб Даймлер (нім. Gottlieb Wilhelm Daimler, Доймлер, Däumler; 17 березня 1834, Шорндорф — 6 березня 1900, Канштат під Штутгартом) — німецький інженер.

Див. також 
 Ґоттліб (значення)
 Готліб (значення)